Royal Sporting Club Wasmes is een Belgische voetbalclub uit Wasmes. De club is bij de KBVB aangesloten met stamnummer 137. De clubkleuren zijn rood-geel-zwart.

Geschiedenis 
In 1921 werd Sporting Club Wasmes opgericht. De club uit Henegouwen nam de kleuren van de Belgische driekleur aan. Het is één van de eerste clubs uit Henegouwen die toetrad tot de KBVB, waardoor ze het lage stamnummer 137 ontvingen. Tijdens Wereldoorlog II, meer bepaald in 1942, kon de club doorstoten tot de bevorderingsreeksen. De club zou hier uiteindelijk zeven seizoenen spelen. In 1951 werd de club koninklijk. De clubnaam wijzigde hierdoor in Royal Sporting Club Wasmes. Door de competitiehervorming die werd doorgevoerd in 1952 speelde de club in Vierde klasse. SC Wasmes eindigde hier steeds onderin het klassement. Na een eerste degradatie in 1956, volgde een tweede in 1959. Nadien zakte de club definitief af naar de provinciale reeksen. Het zou nooit meer aantreden op het nationale niveau. Sinds 2017 treed de club aan in Vierde provinciale.

Resultaten 

Colfontaine
Sportvereniging in Henegouwen
Waalse voetbalclub